Vaasan PS, finn labdarúgócsapat
 Virtuális dedikált szerver a számítástechnikában